Фамилии-аббревиатуры являются специфической особенностью еврейской системы собственных имен. Аббревиатуры широко использовались в еврейской среде для именования видных раввинов ещё в раннем средневековье, однако поначалу они не представляли собой передаваемых по наследству фамилий.

Принципы транслитерации 
С общими принципами записи и чтения аббревиатур на иврите можно ознакомиться в разделе «Запись и чтение ивритских аббревиатур» статьи «Нотарикон».

Как в иврите, так и в идише есть особый звук, обозначаемый буквой ה. Это звонкий щелевой заднеязычный звук, похожий на украинское, южнорусское и белорусское Г. Но кроме этого, и в иврите и в идише есть как звук, совпадающий с русским звуком Х (ḥ) (то есть глухой щелевой), так и звук, совпадающий с московским произношением буквы Г (то есть звонкий взрывной заднеязычный). Поэтому для передачи ивритского / идишского звонкого щелевого звука в русской транслитерации аббревиатур и их расшифровок неудобно использовать ни букву Г, ни букву Х. В то же время желательно правильно передавать исходное звучание соответствующих слов, так как это важно для понимания того, почему, скажем, по-русски соответствующие фамилии пишутся так, а не иначе. В этой ситуации, видимо, наименьшим злом является использование для передачи этого звука латинской буквы h.

История 
Использование аббревиатур как фамилий получает распространение параллельно с расширением использования евреями фамилий вообще, и основные типы фамилий-аббревиатур похожи на основные типы еврейских фамилий в целом.

Коэны 
Так, одной из самых ранних передаваемых по наследству фамилий является фамилия Кац (, ), представляющая собой сокращение словосочетания «Коэн цедек» (), то есть «праведный Коэн» или «Коэн праведности», так что фамилия Кац попросту является одной из «Коэнских» фамилий. «Коэнской» является и фамилия Мазе — аббревиатура от «ми-зэра Аарон ха-Коэн», «из семени Аарона-первосвященника». Ещё одной «Коэнской» фамилией является распространённая среди североафриканских евреев фамилия Азулай, представляющая собой аббревиатуру от «אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ» — «ишша зона ва-халала ло йиккаху», то есть дословно «не будет брать за себя блудницу и опороченную», цитата из Библии (кн. Левит 21:7). Есть пример «Коэнской» фамилии-аббревиатуры и у иракских евреев — Зилха (זלכ״א — аббревиатура от «זרע לכהן אהרון», «зэра ле-хоhэн Аарон», то есть «семя первосвященника Аарона»).
К этому списку можно добавить фамилию Макар («мекаддеш ришон», дословно «благословляющий первым»).

Левиты 
К фамилиям левитов относится фамилия Сегал с вариантами Шагал, Сагал — это аббревиатура от «сган-Леви», то есть «староста левитов». В более позднее время, на рубеже XVIII—XIX веков, от неё образовывается вариант со славянским суффиксом «отчества» — Сагалович, Сагалевич.

Патронимы 
Большой группой фамилий-аббревиатур являются патронимы-аббревиатуры, причем, как и в целом для еврейских фамилий-патронимов, имеет место как использование непосредственно имени/прозвища родоначальника фамилии в качестве семейного имени его потомков, так и варианты, оформленные как «отчества». К первому типу относятся такие фамилии, как Махаршак — аббревиатура «титула» родоначальника фамилии «морэйну ха-рав Шмуэль Кайдановер» (учитель наш и раввин Шмуэль Кайдановер", по имени раввина, жившего в 1624—1676), Маhарик («морэйну ха-рав Йосеф Колон»), Махарил («морэйну ха-рав Йааков Леви»). Русскоязычными звук, обозначенный здесь буквой h, воспринимался как «украинское Г», и эти фамилии были записаны в документах как Магарик, Магарил и т. п. В некоторых диалектах идиша этот звук между гласными произносился очень слабо, и так возник, например, из фамилии Маhаршак вариант Маршак. Примером аббревиатуры фамилии-патронима, не начинающейся на «Маhар-», может служить фамилия Рашаль / Рошаль — «рабби Шломо Лурия».

Фамилии-аббревиатуры, оформленные как «отчества», как правило, имеют в начале сочетание «Баhар-» или «Бар-» или просто «Бр-», сокращение от «бен ха-рав такой-то» или «бен-рабби такой-то», что означает «сын раввина такого-то».

Среди фамилий этой группы:

 Богоров (с вариантом Богров) — бен ха-рав Барух
 Богорад — бен ха-рав Давид
 Богораз — бен ха-рав Залман
 Бараз — бен рабби Залман
 Баран — бен рабби Нахман
 Бараш — бен рабби Шимон
 Баршай — бен рабби Шломо-Ицхак
 Брик — бен рабби Иосэф Коэн
 Бриль — бен рабби Иеуда-Лейб, с вариантом
 Брилль — бен рабби Иеуда-Лейб Леви и т. п.

Старинная сефардская фамилия Бахар является аббревиатурой от «בן כבוד הרב» («бен квод ха-рав»), что означает «сын уважаемого раввина».

К этому типу примыкают и фамилии Кот, Бак, Бик и Зак (соответственно «коддэш у-тахор», «бней (Исраэль) кдошим» и «зэра кдошим», перевод соответственно «священный и чистый», «сыны мучеников» и «семя мучеников») Эти фамилии давались детям убитых в погромах. Фамилия Зак известна с XV века. Её вариантом является Закс/Закш, где последняя буква представляет собой «уточняющую» добавку к исходному «Зак» — указание на немецкий город Шпеер, в котором проживала соответствующая ветвь семейства.

Зять раввина такого-то 
Специфической подгруппой патронимов-аббревиатур являются фамилии, означающие «зять раввина такого-то». Дело в том, что зачастую молодой раввин, женатый на дочери известного и авторитетного раввина, для повышения авторитета собственного мнения, к своей подписи под каким-нибудь галахическим постановлением добавлял упоминание о том, что он — не просто начинающий раввин, но зять уважаемого и знаменитого раввина. Если при этом зять и сам был знатоком Талмуда и Галахи, то вскоре и он сам приобретал известность и авторитет, но его все уже знали именно под прозвищем «зятя такого-то», даже если он впоследствии учёностью и авторитетом превосходил своего тестя. В эпоху массового присвоения фамилий евреям Австро-Венгрии, Российской империи и Пруссии (на рубеже XVIII—XIX веков) такое прозвище могло стать наследуемой фамилией. Фамилии такого типа начинаются на «Хар-» (сокращение от «хатан рабби такой-то», то есть «зять раввина такого-то»). Примеры таких фамилий: Хараз — аббревиатура от «хатан рабби Залман», т.е «зять раввина Залмана», Харах — аббревиатура от «хатан рабби Хаим», т.е «зять раввина Хаима», Харпак — аббревиатура от «хатан рабби Пинхас-Кальман», т.е «зять раввина Пинхас-Кальмана» и некоторые другие.

Топонимы 
Фамилий, образованных от топонимов, среди аббревиатур немного. Здесь можно отметить, например, фамилию Аш, представляющую собой у части носителей аббревиатуру от Альтшуль («старая синагога» в пражском еврейском квартале Йозефов), а у другой части — от названия города Айзенштадт в Австрии, фамилию Лаш — аббревиатура от названия города Лихтенштадт, и фамилию Наш — аббревиатура от названия города Николсбург.

Профессии 
Немало фамилий-аббревиатур образовано от названий профессий, но это исключительно профессии, связанные с религиозной практикой и общинной жизнью.

Примеры: Шуб — «шохет у-бодек» — «резник и проверяющий» (в смысле «проверяющий правильность кошерности мяса»)

 Шур, Шор — «шохет вэ-рав» — «резник и раввин»
 Шац — «шлиах-циббур» — «посланник общины»
 Шабад — «шлиах бет-дин» — «посланник (раввинского) суда»
 Рок — «рош кеhилла» — «глава общины»
 Ромм (исходно было Ром) — «рош метивта», «глава йешивы» («метивта» — арамейский термин, эквивалентный ивритскому слову «йешива»)
 Рабад — «рош бет-дин» — «глава (раввинского) суда»
 Дац — «даян цедек», «праведный судья»

В Нидерландах была семья, фамилия которой — Мос — представляет собой аббревиатуру от «мохер-сфарим» (но чаще в Западной Европе еврейские фамилии типа Mos являются вариантами от Moses — то есть Моисей).

«Искусственные» фамилии 
Есть среди фамилий-аббревиатур и аналоги «искусственным» фамилиям, возникшим в период массового обязательного присвоения фамилий евреям Российской и Австро-Венгерской империй. Примерами таких фамилий могут служить: Бимбад — «бимхейра йаво мошиах бэн-Давид» — «да придёт вскорости мессия, сын Давидов», Башмет («бааль шем тов», «обладатель доброго имени»), Атлас — «Ах тов ле-Исраэль. Сэла» — «Только добро да будет Израилю», Шалита (с вариантами Шалит, Салита и др.) — שליט״א (сокращение от שיחיה לימים טובים וארוכים אמן) «ше-йихье ле-йамим товим ве-арукким, амен» — «да живёт он долго и счастливо, аминь» (есть несколько различающихся вариантов расшифровки с тем же смыслом).

Таблица 
 Таблица еврейских фамилий-аббревиатур 
{|class="standard sortable" border=1 width=101%
 !width=21%| Русская транслитерация
 !width=12%| Аббревиатура на иврите
 ! Расшифровка аббревиатуры
 ! Чтение расшифровки
 ! Перевод
 !width=3%| Тип
 |- 
 | Абба 
 |align="right"| אבּ״אֲ 
 |align="right"| אבוֹא בּגְבֻרוֹת אֲדֹנָי
 | Аво бегевурот, Адонай
 | Да войду я в твою силу, господи
 | О
 |- 
 | Авриш 
 |align="right"| אֲברִי״שׁ 
 |align="right"| אֲנִי בֵּן רָבִּי יִשְׁמָעֵאל
 | Ани, бен рабби Ишмаэль 
 | Я, сын рабби Ишмаэля 
 | П-2
 |- 
 | Азар 
 |align="right"| אַזַ״ר 
 |align="right"| אַלכּסנדְר זִיסקִינד רָבִינוֹבִיץ
 | Александр Зискинд-Рабинович 
 | Александр Зискинд-Рабинович 
 | П-1
 |- 
 | Азулай, Азулаи, Азулин
 |align="right"| אַזוּלאַ״י 
 |align="right"| אִשָּׁה זֹנָה וַֽחֲלָלָה לֹ֣א יִיקָּ֔ח 
 | Ишша зона ве-халула ло йиках 
 | Не будет брать за себя женщину-блудницу и опороченную (Левит 21:7)
 | К
 |- 
 | Амбаш 
 |align="right"| אֲמבַּ״שׁ 
 |align="right"| אֲנִי מאמִין בּאֱמוּנָה שׁלמה 
 | Ани маамин бе-эмуна шлема 
 | Я верую полной верой 
 | О
 |- 
 | Атлас
 |align="right"| אטלַ״ס 
 |align="right"| אך טוֹב לְיִשְׂרָאֵל סלה
 | Ах тов ле-Исраэль. Сэла. 
 | Только добро да будет Израилю. 
 | О
 |- 
 |rowspan=2| Аш
 |align="right" rowspan=2| אַ״שׁ 
 |align="right"| אַלטשׁוּל 
 | Альтшуль 
 | см. примечание 
 | rowspan=2| Т
 |- 
 |align="right"| אַייזנשׁטאַט 
 | Айзенштадт 
 | Айзенштадт (название города)
 |- 
 | Бабад 
 |align="right"| בּאָבַּ״ד 
 |align="right"| בֵּן אָב בֵּית דִּין 
 | Бен ав
 | Сын главы (раввинского) суда 
 | П-2
 |- 
 | Багров, Богров, Богоров 
 |align="right"| בּהרָ״ב 
 |align="right"| בֵּן הֲרָב בָּרוּךְ 
 | Бен hа-рав (hа-ров) Барух (Борух)
 | Сын раввина Баруха 
 | П-2
 |- 
 | Бадат
 |align="right"| בַּדָ״ט 
 |align="right"| בֵּן דָּוִד טוֹב 
 | Бен Давид-Тов 
 | Сын Давида-Това 
 | П-2
 |- 
 | Бадаш 
 |align="right"| בַּדָ״שְׁ 
 |align="right"| בֵּן דָּוִד שְׁלֹמֹה 
 | Бен Давид-Шломо 
 | Сын Давида-Шломо 
 | П-2
 |- 
 | Бак, Бек, Баншак (Бекман) 
 |align="right"| בּ״ק
 |align="right"| בּנֵי קְדוֹשִׁים 
 | Бней кдошим 
 | Дети мучеников 
 | 
 |- 
 | Балац 
 |align="right"| בַּלַ״ץ 
 |align="right"| בַּעַצ לדִּיק
 | Бааль цаддик
 | Праведный хозяин
 |  
 |- 
 | Бамира 
 |align="right"| בַּהמִירַ״ה 
 |align="right"| בֵּן הֲמאִיר הֲלֵוִי
 | Бен hа-Меир hа-Леви
 | Сын Меира Леви
 | Л, П-2
 |- 
 | Барабаш
 |align="right"| בַּרָבַּ״שׁ 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי בוּנִם שְׁמוּאֵ-ל
 | Бен рабби Буним-Шмуэль
 | Сын раввина Бунима-Шмула
 | П-2
 |-borba
 |rowspan=5| Бараз, Браз
 |rowspan=5 align="right"|  בַּרָא״ז, בּרָ״ז  
 |align="right"| בֵּן רָבִּי אֱלִיעֶזֶר זִיסקִינד 
 | Бен рабби Элиэзер Зискинд 
 | Сын раввина Элиэзера Зискинда 
 |rowspan=5| П-2
 |- 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי זלמן 
 | Бен рабби Залмен 
 | Сын раввина Залмена 
 |- 
 |align="right"| בֵּן רָבּינוּ אַלכסנדְר משׁהוּ זעם 
 | Бен раббейну Александр Мошеhу Зам 
 | Сын нашего раввина Александра Мошеhу Зама 
 |- 
 |align="right"| בֵּן רָבּינוּ אַלכסנדְר זלקִינד 
 | Бен раббейну Александр Залкинд 
 | Сын нашего раввина Александра Залкинда 
 |- 
 |align="right"| בֵּן רָבּינוּ אַלכסנדְר זִיסקִינד 
 | Бен раббейну Александр Зискинд 
 | Сын нашего раввина Александра Зискинда (из Бердичева или из Гродны)
 |- 
 | Барал
 |align="right"| בַּרָ״ל 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי לֵוִי
 | Бен рабби Леви
 | Сын раввина Леви
 | П-2
 |- 
 |rowspan=2| Баран, Барон, Бранн 
 |rowspan=2 align="right"| בַּרָ״ן, בּרָנ״ן 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי נָתָן 
 | Бен рабби Натан 
 | Сын раввина Натана
 |rowspan=2| П-2
 |- 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי נַחמן 
 | Бен рабби Нахман 
 | Сын раввина Нахмана
 |- 
 |rowspan=2| Барац 
 |rowspan=2 align="right"| בַּרָ״ץ 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי צְבִי 
 | Бен рабби Цви 
 | Сын раввина Цви 
 |rowspan=2| П-2
 |- 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי צדּוק 
 | Бен рабби Цаддок; бен рабби цаддик 
 | Сын раввина Цадока; сын праведного раввина
 |- 
 |rowspan=3| Бараш
 |rowspan=3 align="right"| בַּרָ״שׁ 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי שְׁלֹמֹה 
 | Бен рабби Шломо 
 | Сын раввина Шломо 
 |rowspan=3| П-2
 |- 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי שִׁמְעוֹן 
 | Бен рабби Шимон 
 | Сын раввина Шимона 
 |- 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי שָׁלוֹם 
 | Бен рабби Шалом
 | Сын раввина Шалома 
 |- 
 | Барбакофф 
 |align="right"| בַּרבָ״כּוֹף 
 |align="right"| בֵּן רב בָּרוּךְ כֹּהֵן 
 | Бен реб Барух Коhэн 
 | Сын г-на Баруха, коэна 
 | П-2, К
 |- 
 | Бардах 
 |align="right"|  בַּרדָ״ח 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי דָּוִד חרִיף 
 | Бен рабби Давид Хариф 
 | Сын раввина Давида Харифа 
 | П-2
 |- 
 | Бардаш 
 |align="right"| בַּרדָ״שְׁ 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי דָּוִד שְׁלֹמֹה 
 | Бен рабби Давид-Шломо 
 | Сын раввина Давида-Шломо 
 | П-2
 |- 
 | Барзель 
 |align="right"| בַּרזְ״ל 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי זל) מן ל(ייבּ 
 | Бен рабби Залман-(Лейб) 
 | Сын раввина Залмана-(Лейба) 
 | П-2
 |- 
 | Баркашов
 |align="right"| בַּרחַ״שׁוב
 |align="right"| בֵּן רָבִּי חַיִּים שְׁמוּאֵל
 | Бен рабби Хайим-Шмуэль 
 | Сын раввина Хайима-Шмуэля 
 | П-2
 |- 
 | Бару 
 |align="right"| בַּר״וּ 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי ווֹלף 
 | Бен рабби Вольф 
 | Сын раввина Вольфа 
 | П-2
 |- 
 | Баршади 
 |align="right"| בַּרשַׁדִ״י 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי שׁמְעוֹן דוֹמשׁעוִיצקִי 
 | Бен рабби Шимон Домшевицкий
 | Сын раввина Шимона Домшевицкого 
 | П-2
 |- 
 | Баршай
 |align="right"| בַּרשָׁ״י
 |align="right"| בֵּן רָבִּי שָׁלוֹם יִצְחָק 
 | Бен рабби Шалом-Йицхак 
 | Сын раввина Шолома-Ицхака 
 | П-2
 |- 
 | Баршак 
 |align="right"| בַּרשַׁ״ךּ 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי שְׁלֹםֹה כּצּב 
 | Бен рабби Шломо Каццав
 | Сын раввина Шломо Кацава 
 | П-2
 |- 
 | Баршаш 
 |align="right"| בַּרשַׁ״שׁ 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי שַׁבּתי שׁפֿטל 
 | Бен рабби Шабтай Шефтель
 | Сын раввина Шабтая Шефтеля 
 | П-2
 |- 
 | Бах
 |align="right"| בַּ״ח 
 |align="right"| בַּיִּת חָדָשׁ 
 | Байит хадаш 
 | Новый дом 
 | П
 |- 
 |rowspan=2| Бахар, Бехар 
 |align="right"| בּכַ״ר 
 |align="right"| בֵּן כּבוֹד רָבִּי 
 | Бен квод рабби 
 | Сын уважаемого раввина 
 |rowspan=2| П-2
 |- 
 |align="right"| בֵּהַ״ר 
 |align="right"| בֵּן הֲרָב 
 | Бен hа-рав 
 | Сын раввина 
 |- 
 |rowspan=2| Баш 
 |align="right" rowspan=2| בַּ״שׁ 
 |align="right"| בֵּן שִׁמעוֹן
 | Бен Шимон 
 | Сын Шимона 
 | rowspan=2| П-2
 |- 
 |align="right"| בֵּן שִׁמשׁוֹן
 | Бен Шимшон 
 | Сын Шимшона
 |- 
 | Башмет 
 |align="right"| בַּשׁמֵ״ט 
 |align="right"| בַּעַל שֵׁם טוֹב 
 | Бааль Шем Тов 
 | Обладатель доброго имени. См. Бешт (בעשׁט).
 | О
 |- 
 | Беттзак 
 |align="right"| בֵּטּזַ״ק 
 |align="right"| בֵּן טהוֹרִים זֶרַע קְדוֹשִׁים 
 | Бен теhорим, зэра кдошим 
 | Сын чистых, семя мучеников
 |  
 |- 
 | Бик 
 |align="right"| בִּי״ק 
 |align="right"| בּנֵי יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים
 | Бней Исраэль кдошим 
 | Сыны Израиля святы 
 | О
 |- 
 | Бикель
 |align="right"| בִּיקְ״ל 
 |align="right"| בּנֵי יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים לֵאֲדֹנָי
 | Бней Исраэль кдошим ле-Адонай
 | Сыны Израиля святы перед Господом
 | О
 |- 
 | Бимбад, Бимбат, Бим-Бад
 |align="right"|  בִּימבַּ״ד 
 |align="right"| בִּמהרה יבוֹא מָשִׁיחַ בּן דָּוִד 
 | Бимhейра йаво машиах бен Давид 
 | Вскоре придёт мессия, сын Давидов. 
 | О
 |-
 | Блау (Блауштейн, Блуштейн) 
 |align="right"| בּל״אָ
 |align="right"| בֵּן לֵאֲדֹנִי אָבִי 
 | Бен ле-адони ави 
 | Сын моего отца и учителя/господина 
 | П-2
 |- 
 |rowspan=2| Блох, Блок 
 |rowspan=2 align="right"|  בּלוֹ״ך
 |align="right"| בֵּן לייבּ כֹּהֵן 
 | Бен Лейб Коэн 
 | Сын Лейба Коэна 
 | П-2, К
 |- 
 |align="right"| בּנֵי לֵוִי כּוּלָנוּ 
 | Бней Леви кулану
 | Мы все – сыны Леви 
 | Л
 |- 
 | Богорад 
 |align="right"| בּהרָ״ד 
 |align="right"| בֵּן הֲרָב דָּוִד 
 | Бен hа-рав Давид 
 | Сын раввина Давида 
 | П-2
 |- 
 | Богораз
 |align="right"| בּהרָ״ז
 |align="right"|  בֵּן הֲרָב זלמן 
 | Бен hа-рав Залман 
 | Сын раввина Залмана 
 | П-2
 |- 
 | Бранд 
 |align="right"| בּרַנ״ד
 |align="right"| בֵּן רב נָחמן דָּוִד 
 | Бен реб Нахман Давид
 | Сын г-на Нахмана Давида
 | П-2
 |- 
 | Браун, Брун
 |align="right" | בּרָ״נ 
 |align="right" | בֵּן רָבִּי נְאֵמן 
 | Бен рабби Нойман
 | Сын раввина Ноймана
 | П-2
 |- 
 | Брафф 
 |align="right"| בּרָ״ף 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי פֿייבְל 
 | Бен рабби Фейвель
 | Сын раввина Фейвеля
 | П-2
 |- 
 |rowspan=2| Брик, Брук
 |align="right"| בּרִי״ךּ
 |align="right"| בֵּן רָבִּי יְ((יוֹסֵף הוּדָהכֹּהֵן 
 | Бен рабби Иеhуда (Иосэф) Коhэн
 | Сын раввина Иехуды (Иосэфа) Коэна
 |rowspan=2| П-2
 |-
 |align="right"| בּרִי״ק
 |align="right"| בֵּן רָבי יַעֲקֹוב-קוֹפּל 
 | Бен рабби Йааков-Копл
 | Сын раввина Яакова-Копла (Хариф из Альтенкунштадта или из Межирича)
 |- 
 | Брилль, Бриль, Брюлль
 |align="right"| בּרִי(ל)״ל 
 |align="right"| בֵּן רָבִּי יְהוּדָה ל)ייבּ הלֵ(וִי 
 | Бен рабби Иеhуда-Лейб (ха-Леви) 
 | Сын раввина Иехуды-Лейба (ха-Леви) 
 | П-2, Л
 |- 
 | Валах, Волах, Валлах
 |align="right"| ולַּ״ך 
 |align="right"| וְאָֽהַבְתָּ֥ לְרֵֽעֲךָ֖ כָּמ֑וֹךָ 
 | Вэ-Аhавта ле-Реэха Камоха 
 | Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Левит, 19:18) 
 | О
 |- 
 | Гец 
 |align="right"| גֵּ״ץ 
 |align="right"| גֵּר צֶדֶק 
 | Гер цедек
 | Праведный гер (инородец)
 |  
 |- 
 | Дац
 |align="right"| דּ״ץ 
 |align="right"| דַּיָן צֶדֶק 
 | Даян цедек
 | Праведный судья 
 | ЗиП
 |- 
 | Зак 
 |align="right"| זַ״ק 
 |align="right"| זֶרַע קְדוֹשִׁים
 | Зэра кдошим 
 | Семя мучеников
 | К
 |- 
 | Закгейм 
 |align="right"| זַקה״ם 
 |align="right"| זֶרַע קְדוֹשִׁים הם
 | Зэра кдошим hэм
 | Они — семя мучеников 
 |  
 |- 
 |rowspan=3| Закш, Закс (Джексон) 
 |rowspan=3 align="right"| זַק״ש, זַק״ס 
 |align="right"| זֶרַע קְדוֹשׁי (ס)שׁפּייר
 | Зэра кдошей Шпейер 
 | Семя мучеников из Шпейера (эпоха крестовых походов) 
 | К, Т
 |- 
 |align="right"| זֶרַע קְדוֹשׁי (ס)שׁטענדאַל
 | Зэра кдошей Штендаль
 | Семя мучеников из Штендаля (нач. XVI в.) 
 | Т
 |- 
|align="right"| זֶרַע קֹדֶּשׁ שֵׁמוֹ
 | Зэра коддеш шемо 
 | Семя мучеников его Имени 
 |  
 |- 
 | Заль 
 |align="right"| זַה״ל 
 |align="right"| זלמן הֲלֵוִי 
 | Залман hа-Леви
 | Залман ха-Леви
 | П-1, Л
 |- 
 | Зац, Сац 
 |align="right"| זַ״ץ 
 |align="right"| זְרַע צדִּיקִים 
 | Зэра цаддиким
 | Семя праведников
 |  
 |- 
 | Зилха 
 |align="right"| זִלכ״אַ 
 |align="right"| זְרַע לֵכֹּהֵן אַהֲרוֹן 
 | Зэра ле-коhэн Аhарон 
 | Семя первосвященника Аарона 
 | К
 |- 
 | Кац, Катц, Котц (Кацман, Кацев, Кацов, Кацович, Кацовер, Кацман, Кацис, Каценко, Кацнельсон, Каценельсон, Кацва, женск. Канцедикене)
 |align="right"| כּ״ץ 
 |align="right"| כֹּהֵן צֶדֶק 
 | Коhэн цедек 
 | Праведный Коэн (выражение основано на Пс. 132:9 «Священники твои облекутся праведностью»)
 | К
 |-
 | Кашдан, Каждан (Каштанов)
 |align="right"| כַּשׁדַ״ן 
 |align="right"| כֹהֲנִים שׁלוּחי דִשׁמיא נִנהוּ 
 | Коhаним шлухэй ди-шмая нинhу 
 | Коhаним — (они) посланники Небес
 | К
 |- 
 | Класс 
 |align="right"| כְלַ״ז 
 |align="right"| כְלִי זֶמֶר 
 | Кли земер
 | Клезмер (музыкант)
 | ЗиП
 |- 
 | Кот, Котт
 |align="right"| קוֹ״טּ 
 |align="right"| קֹדֶשׁ וטָהוֹר 
 | Кодеш у-таhор
 | Священный и чистый
 |  
 |- 
 | Лаш
 |align="right"| לַ״שׁ 
 |align="right"| לִיכטענשׁטאַט 
 | Лихтеншта(д)т 
 | Лихтенштадт (название города)
 | Т
|-
|Лосс
|                        ל״סּ
|             לֹוֹמד סְפָרִים
|Ломед Сфарим
|Учащий по книгам
|
|- 
 | Лев
 |align="right"| ל״ב 
 |align="right"| לֹא בּוּחבּוּט 
 | Ло Бухбут
 | Не Бухбут
 |  
 |- 
 | Луц 
 |align="right"| לוּ״ץ 
 |align="right"| לָ״(מֶד)וָ(ו) צ דִּיקִים 
 | 36 (Ламед-Вав) Цаддиким
 | 36 праведников («ламедвовников»)
 | О
 |- 
 | Магарик 
 |align="right"| מַהַרִי״ק 
 |align="right"| מוֹרנוּ הֲרָב יַעֲקֹב מִקוֹצק 
 |Морейну hа-рав Йосеф Колон
 |Наш наставник рабби Йосеф Колон 
 | П-1
 |- 
 | Магарил, Магарилл 
 |align="right"| מַהֲרִי״לּ 
 |align="right"| מוֹרנוּ הֲרָב יַעֲקֹב לֵוִי 
 | Морейну hа-рав Йааков Леви 
 | Наш учитель раввин Яаков (ха-)Леви (бен Моше Молин)
 | П-1
 |- 
 | Магтаз 
 |align="right"| מַגטַ״ז 
 |align="right"| מִגזא טוּרע זהב 
 | Ми-гэза «Турей Заhав»
 | Из семьи «Турей Заhава»
 | П
 |- 
 | Мазе, Мазо, Мазу 
 |align="right"| מַזא״ה 
 |align="right"| מִזְרַע אַהֲרֹון הֲכֹּהֵן 
 | ми-зэра Аhарон hа-Коэн 
 | Из семени Аарона-первосвященника 
 | К
 |-
 | Мазиа 
 |align="right"| מַזִי״אַ 
 |align="right"| מִזְרַע יִשְׂרָאֵ-ל אִיסְּרלִין 
 | ми-зэра Йисраэль Иссерлин 
 | Из семени Исраэля Иссерлина
 | П-2
 |- 
 | Макар (Макаров) 
 |align="right" | מַק״ר 
 |align="right" | מקדֶּשׁ ראִשׁוֹן 
 | Мекаддеш ришон 
 | Благословляющий первым 
 | К
 |-
 | Малбим 
 |align="right"| מַלְבִּי״ם 
 |align="right"| מאִיר לייבּ בֵּן יחיאֵ-ל מִיכָאֵ-ל 
 | Меир Лейб бен Иехиэль Михаэль 
 | Меир Лейб бен Йехиэль Михаэль (раввин и комментатор библии)
 | П-1 |- 
 |rowspan=2| Мани 
 |rowspan=2 align="right"| מַנִ״י 
 |align="right"| מִנצר יִשַׁי 
 | ми-нэцер Ишай 
 | Отпрыск рода Ишая 
 |rowspan=2| П-2 |- 
 |align="right"| מִזְרַע נִן יְהוּדָה 
 | ми-зэра Нин Иеhуда 
 | потомство Иехуды 
 |- 
 | Мапу 
 |align="right" | מאֲפּ״וּ 
 |align="right" | מֹשֶׁה אֲבְרָהָם פִּנְיחָס וַסִילִישׁוֹק | Моше, Авраам, Пинхас, Василишок 
 | см. примечание 
 | П, Т |-
 |rowspan=2| Марам, Маграм |rowspan=2 align="right" | מַהרָ״ם 
 |align="right"| מוֹרנוּ הֲרָב רָבִּי מאִיר 
 | Морейну hа-рав рабби Меир
 | Наш учитель раввин Меир (бен Барух из Ротенбурга, 1215 (1220?)-1293, или из Люблина)
 |rowspan=2| П-1 |-
 |align="right"| מוֹרנוּ הֲרָב רָבִּי מנדל 
 | Морейну hа-рав рабби Мендель
 | Наш учитель раввин Мендель (Авигдорс)
 |-
 |rowspan=3| Маршак, Магаршак (Маршаков)
 |rowspan=2 align="right"| מַהרשַׁ״ק |align="right"| מוֹרנוּ הֲרָב רָבִּי שְׁמוּאֵל קײַדאַנוֹבר 
 | Морейну hа-рав рабби Шмуэль Кайдановер
 | Наш учитель раввин Арн Шмуэль бен Исраэль Кайдановер (известный раввин и талмудист, Вильна, 1614 – Краков, 1676)
 |rowspan=2| П-1 |-
 |align="right"| מוֹרנוּ הֲרָב רָבִּי שְׁלֹמֹה קלוּגר | Морейну hа-рав рабби Шломо Клугер (Клигер)
 | Наш учитель раввин Шломо Клугер («ха-маггид ми-Броды», Галиция, XIX век)
 |- 
 |align="right"| מַהרשַׁ״ךּ |align="right"| מוֹרנוּ הֲרָב רָבִּי שְׁלֹמֹה כֹּהֵן 
 | Морейну hа-рав рабби Шломо Коhэн
 | Наш учитель раввин Шломо Коэн
 | П-1, К |-
 | Мац, Метц 
 |align="right"| מ״ץ 
 |align="right"| מוֹרה צֶדֶק 
 | Морэ цедек 
 | Учитель праведности (синоним слова даян)
 | ЗиП |- 
 | Менба, Манба, Менбе, Манбе 
 |align="right"| מנב״ע 
 |align="right"| מנוּחתוֹ בעֵדֶן | Мэнуhото б-Эден 
 | Да пребудет он в Эдеме 
 | О |- 
 | Мос, Мосс, Масс |align="right"| מ״סּ 
 |align="right"| מוֹחר סְפָרִים 
 | Мохер сфарим 
 | книготорговец 
 | ЗиП |- 
 |rowspan=2| Насс 
 |align="right"| נַ״סּ 
 |align="right"| נַחוּם סוֹפֵר | Нахум софер 
 | писец Нахум
 |rowspan=2| П-1 |- 
 |align="right"| נָ״ס 
 |align="right"| נָתָן סוֹפֵר | Натан софер 
 | писец Натан
 |- 
 | Наш 
 |align="right"| נַ״שׁ 
 |align="right"| נִיקוֹלשׂבוּרג 
 | Николсбург 
 | Никольсбург (название города) 
 | Т |- 
 | Нашелка 
 |align="right"| נַשׁעלקַה 
 |align="right"| נִשׂרפוּקִ על ידּוּשׁ הֲשֵׁם 
 | Нисрефу аль киддуш hа-шем
 | Сгоревшие ради освящения (Божьего) имени (т.е. как мученики)
 |  
 |- 
 | Пардес 
 |align="right"| פַּרְדֵּ״ס 
 |align="right"| פְּשָׁט רֶמֶז דְּרַשׁ סוֹד 
 | Пшат, ремез,  драш, сод
 | см. примечание
 |  
 |- 
 |rowspan=2| Рабад 
 |rowspan=2 align="right"| רַבַּ״ד, ראֲבַּ״ד 
 |align="right"| רֹ) אשׁאֲב) בֵּית דִּין | рош (ав) бет-дин 
 | Глава (раввинского) суда 
 | ЗиП |- 
 |align="right"| רָבִּי אֲבְרָהָם בֵּן דָוִד | рабби Авраhам бен Давид 
 | раввин Авраhам, сын Давид 
 | П-1 |- 
 | Рашаль, Рошаль, Рошал 
 |align="right"| רָשַׁ״ל 
 |align="right"| רָבִּי שְׁלֹמֹה לוריא 
 | рабби Шломо (бен Йехиэль) Лурия 
 | Раввин и комментатор Талмуда, живший в XVI в. в Польше и Литве. Шломо Лурия 
 | П-1 |- 
 | Рашап |align="right"| רָשַׁ״פ 
 |align="right"| רָבִּי שְׁלֹמֹה פִּינסקר 
 | рабби Шломо Пинскер 
 | Раввин Шломо Пинскер 
 | П-1 |- 
 |rowspan=2| Ремба, Рембо |rowspan=2 align="right"| רמבּ״א 
 |align="right" | רָבִּי מֹשֶׁה בֵּן אֲבְרָהָם 
 | рабби Моше бен Авраhам 
 | Раввин Моше, сын Авраhама
 | П-1 |- 
 |align="right"| רבּוֹת מחשׁבוֹת בּלב אִישׁ | работ махшавот белев иш 
 | В сердце человека множество мыслей 
 | О |- 
 | Рок 
 |align="right"|  רֹא״ק 
 |align="right"| רֹאשׁ קְהִילָּה | рош кеhилла
 | Глава общины
 | ЗиП |- 
 | Ром, Ромм |align="right"| רֹא״ם 
 |align="right"| רֹאשׁ מתִיבתא | рош метивта
 | Глава йешивы 
 | ЗиП |- 
 | Саль |align="right"| סַה״ל 
 |align="right"| סנדְר הֲלֵוִי 
 | Сандер hа-Леви
 | Сандер ха-Леви
 | П-1, Л |- 
 |rowspan=2|Самет |rowspan=2 align="right"| שַׂמ״ט 
 |align="right"| שִׂמן טוֹב 
 | симан тов
 | счастливое предзнаменование
 |rowspan=2| О |- 
 |align="right"| סוֹר מִוְאסע ערא טוֹב 
 | сор м-эра в-асэ тов
 | отвернись от зла и делай добро
 |- 
 | Сат 
 |align="right"| סַ״ט 
 |align="right"| ספרדִי טָהוֹר 
 | сфаради таhор 
 | Настоящий («чистый») сефард 
 |  
 |- 
 | Сегал, Шагал, Сагал, Сегаль, Сегель, Сингал, Сеголь, Сигал, Сигл, Сегел, Щегол (Сегалов, Сегалович, Сагалов, Сагалович, Сигальчик, Шагалович, Шагалов, Щеголев, Сигалов)
 |align="right"| סְגַ״ל 
 |align="right"| סְגַן לֵוִיים 
 | сеган-Левиим 
 | Староста левитов 
 | Л |- 
 | Таран |align="right"| תָרָ״ן 
 |align="right"| תָּלְמִיד רָבִּי נַחמן 
 | Талмид рабби Нахман 
 | Знаток Торы раввин Нахман (бен-Симха из Брацлава, 1772-1811) 
 | П-1 |- 
 | Хабас 
 |align="right"| חָבָּ״ס 
 |align="right"| חָתָן בָּרוּךְ סוֹפֵר 
 | Хатан Барух софер 
 | Зять софера (писца) Баруха
 | П-3 |- 
 | Хараг 
 |align="right"| חָרָ״ג 
 |align="right"| חָתָן רָבִּי גַּבְרִיאֵ-ל 
 | Хатан рабби Гавриэль 
 | Зять раввина Гавриэля 
 | П-3 |- 
 | Хараз |align="right"| חָרָ״ז 
 |align="right"| חָתָן רָבִּי זלמן 
 | Хатан рабби Залман
 | Зять раввина Залмана 
 | П-3 |- 
 |rowspan=2| Харах, Хорех 
 |align="right"| חָרָ״ח 
 |align="right"| חָתָן רָבִּי חַיִּים 
 | Хатан рабби Хайим
 | Зять раввина Хаима 
 | П-3 |- 
 |align="right"| חָרָ״ך 
 |align="right"| חָכָמִים רָבּנִים כֹּהֲנִים 
 | Хахамим, раббаним, коhаним
 | Мудрецы, раввины, коэны 
 | 
 |- 
 | Хариф |align="right"| חָרִי״ף 
 |align="right"| חָתָן רָבִּי יוֹסֵף פֿיין 
 | Хатан рабби Иосэф Фейн
 | Зять раввина Иосэфа Фейна 
 | П-3 |- 
 | Харлап 
 |align="right"| חַרלַ״ףּ 
 |align="right"| חִייא רֹאשׁ לֵגוֹלוּת פּוֹלִין 
 | Хийя рош ле-голут Полин 
 | Хийя – глава польских изгнанников
 | П-1, Т |- 
 | Хармац 
 |align="right"| חָרמַ״ץְ 
 |align="right"| חָתָן רָבִּי מֹשֶׁה צְבִי 
 | Хатан рабби Моше-Цви
 | Зять раввина Моше-Цви
 | П-3 |- 
 | Харнесс, Харнис (Чарнесс, Чарнис) 
 |align="right"| חָרנ״סּ 
 |align="right"| חָתָן רבּ נָתָן סוֹפר 
 | Хатан реб Натан софер
 | Зять г-на писца Натана 
 | П-3 |- 
 | Харпак, Шарпак 
 |align="right"| חָרפַּ״ק 
 |align="right"| חָתָן רָבִּי פִּנְחָס קלמן 
 | Хатан рабби Пинхас-Кальман
 | Зять раввина Пинхаса-Кальмана 
 | П-3 |- 
 | Харрик, Харик 
 |align="right"| חָרִּי״ק 
 |align="right"| חָתָן רָבִּי יוֹסֵף קלמן 
 | Хатан рабби Йосэф-Кальман
 | Зять раввина Йосэфа Кальмана 
 | П-3 |- 
 | Харри |align="right"| חָרִּ״י 
 |align="right"| חָתָן רָבִּי יוֹסֵף 
 | Хатан рабби Йосэф
 | Зять раввина Йосэфа 
 | П-3 |- 
 | Хен, Хейн 
 |align="right"| ח״ן 
 |align="right"| חוֹכמה נִיסתרת 
 | Хохма нистерет
 | Скрытая мудрость
 | О |- 
 |rowspan=2| Шабад (Шабадос)
 |rowspan=2 align="right"| שַׁבַּ״ד 
 |align="right"| שְׁלִיחַ בֵּית דִּין | Шлиах бет-дин 
 | Посланник (раввинского) суда
 |rowspan=2| ЗиП |- 
 |align="right"| שַׁמָּשׁ בֵּית דִּין | Шаммаш бет-дин 
 | Служитель (раввинского) суда 
 |- 
 | Шазар 
 |align="right"| שַׁז״ר 
 |align="right"| שׁניאוּר זלמן רוּבּשׁוֹב 
 | Шнеур-Залмэн Рубашов
 | см. примечание 
 |  
 |- 
 | Шалита, Шалит, Салита, Шалыто (Дешалит, Дисалит)
 |align="right"| שַלִיט״א 
 |align="right"| שׁשׁיחיה)) יִזכּה לְימִים טוֹבִים וְא((אָמן רוּכִּים 
 | Ше-йизке (ше-йихье) ле-йамим товим ве-аруким (амен)
 | Да живёт он долго и счастливо (аминь)
 | О |- 
 | Шарлат, Шарлотт 
 |align="right"| שָׁרלֹת״ת, שָרלַ״ת 
 |align="right"| שָׁלְוֹם רָב לְאוֹהבי תוֹרָתְך 
 | Шалом рав ле-оhавей торатеха
 | Мир да будет любящим Тору Твою. 
 | О |- 
 | Шах |align="right"| שַׁ״ך 
 |align="right"|  שַׁבּתי כֹּהֵן 
 | Шабтай Коhэн 
 | Шабтай бен Меир Коэн 
 | П-1 |- 
 | Шац, Сац (Шацман, Шацкин, Шацкес, Шацов) 
 |align="right"| שַ״ץ 
 |align="right"| שְׁלִיחַ צִיבּוּר 
 | Шлиах циббур 
 | Посланец общины 
 | ЗиП |- 
 | Шён |align="right"| שַׁ״ן 
 |align="right"| שְׁלִיחַ נְאֵמן 
 | Шлиах Неэман 
 | Доверенный посланник 
 | ЗиП |- 
 |rowspan=2| Шик 
 |rowspan=2 align="right"| שִׁי״ק 
 |align="right"| שֵׁם יִשְׂרָאֵ-ל קדּוֹשׁ 
 | Шем Исраэль каддош 
 | Имя Израиля свято 
 | О |- 
 |align="right"| שְׁמוּאֵ-ל יְהוּדָה קאַצנעלנבוֹגין 
 | Шмуэль Иеhуда Катценелленбоген
 | Шмуэль Иехуда Катценелленбоген (известный итальянский раввин XVI в.) 
 | П-1 |- 
 | Шуб (Шубов) 
 |align="right"| שׁוּ״בּ 
 |align="right"| שׁוֹחֵט ובּוֹדק 
 | Шохет у-бодек 
 |  
 | ЗиП |- 
 | Шур, Шор, Шорр |align="right"| שׁו״רּ 
 |align="right"| שׁוֹחֵט וְרָב 
 | Шохет вэ-рав 
 | Резник и раввин 
 | ЗиП
 |- 
 | Яавец, Ябец, Явиц, Явич 
 |align="right"| יַעְבּ״ץְ 
 |align="right"| יַעֲקֹב עְמדן בֵּן צְבִי 
 | Яаков Эмден бен Цви 
 | Яаков Эмден, сын Цви(-Хирш Ашкенази) (раввин)
 | П-1
 |- 
 |rowspan=2| Якир, Якер (Якиревич, Якирсон, Якеревич, Якерсон, Якирин, Якиров)
 |align="right"| יַכּ״ר 
 |align="right"| יְהוֹשֻׁעַ כֹּהֵן רָפּאפּוֹרט 
 | Йэhошуа-Коhен Раппапорт 
 | Иегошуа-Коэн Раппапорт
 | П-1, К
 |- 
 |align="right"| יַק״ר 
 |align="right"| יִצְחָק יַעֲקֹב קראַססוֹבסקִי 
 | Йицхак-Йааков Крассовский
 | Ицхок-Иаков Крассовский (раввин)
 | П-1
 |- 
 |  Ялан
 |align="right"| יַלַ״ן 
 |align="right"| יְהוּדָה לייבּ נִיסָן  
 | Йеhуда Лейб Нисан
 | Иехуда Лейб Нисан
 | П-1
 |- 
 | Ярмак
 |align="right"| יַרמַ״ק 
 |align="right"| יהע ראבוֹ מִן קדמה 
 | Йеhе рааво мин кодомо
 | Да будет воля Твоя
 | О
 |}

 Пояснения к таблице. 
1. Фамилии-аббревиатуры упорядочены по алфавиту согласно русской транслитерации.

2. Фамилии, оформленные как гиперссылки, указывают либо на статью в Википедии о соответствующей фамилии, либо на статью о носителе фамилии еврейского происхождения. В отдельных случаях ссылка даётся на статью в англоязычной Википедии, а иногда — на внешние сайты. В последнем случае, как правило, предпочтение отдаётся статьям Электронной еврейской энциклопедии.

3. В предпоследней колонке («Чтение расшифровки») приводится чтение согласно современному израильскому произношению (поскольку именно такое произношение знакомо подавляющему большинству понимающих иврит русскоязычных пользователей Википедии). Следует отметить, что большинство фамилий в таблице — ашкеназские, так что в момент возникновения этих фамилий их носители произносили их расшифровку иначе, в соответствии с ашкеназским произношением иврита (например, фамилию Шабад они расшифровывали как «шлиах бейс-дин», а не «…бет-дин»). Однако отличия от израильского произношения расшифровки не влияют на произношение самой аббревиатуры (поскольку сводятся, в основном, к различиям в произношении некоторых гласных, различию в месте ударения и различному произношению буквы «тав» в конце слова — а для произношения аббревиатуры эти различия несущественны). Подробнее о различиях между сефардским и ашкеназским произношениями можно прочитать в разделе «Ашкеназское произношение» статьи «Иврит».

4. Последняя колонка таблицы указывает, к какой категории относится фамилия:
 К — коэнская фамилия.
 Л — фамилия левитов.
 П — фамилии-патронимы:
 П-1 — фамилия, представляющая непосредственно патроним.
 П-2 — фамилия, содержащая слово «сын»,
 П-3 — фамилия, содержащая слово «зять»,
 Т — фамилия, образованная от топонима.
 ЗиП — фамилия, указывающая на занятие или профессию.
 О — «орнаментальная» фамилия.
5. В скобках указаны фамилии, производные от фамилий-аббревиатур.

С аббревиатурами сближаются фамилии, образованные слитным и/или сокращённым написанием словосочетаний: Баркан(ов)/Бар-Кан (בַּר-כּן) (арамейское «сын коэна»), Рап(п)опорт/Рапапорт (от Авраама Менахема бен Яакова ха-Коэна Рап(п)а, жившего в городке Порто на севере Италии в начале XVI века; по другой версии, от слияния двух родов Раппа и Порто), Дангур (דָּנגוּר = אֲריה גוּר דָּן), Бардович (Бар-Довид), Аврех/Аверик/Африк (בוֹחכמה רך בשָׁנִים אָכ (ав бе-хохма, pax бе-шаним) ‘отец по мудрости, хотя юн годами’), Кавиноки (кав ве-наки ‘малый, но чистый’), Тарадаш (тора дат ‘закон торы’).

 Нееврейские фамилии 
 В Италии в конце XIX века подкидышей регистрировали под акронимами согласно списку, составленному монахами-иезуитами. Так, фамилия Эко расшифровывается как Ех Caelis Oblatus, т. е. “божий дар”Umberto Eco le Pavarotti de I'ecriture // L'evenement du jeudi, 1996. Du 22 au 28 fevrier. Цит. по Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. — Мн.: "Пропилеи", 2000. С. 39*
 В СМИ сообщалось о двух кандидатах в депутаты, принявших фамилию Кпрф

 См. также 
 (Еврейские) фамилии 

 Примечания 

 Литература и источники 
 Abramowicz Z. Antroponimia Żydów białostockich jako zwierciadło kultury i historii narodu
  Abramowicz Z. Specyfika antroponimii żydowskiej na obrzeżu słowiańskim // Acta Onomastica XLVII. — 2006. — № 1. — S. 37—47.
 Abramowicz Z. Słownik etymologiczny nazwisk Zydów białostockich. — Białystok, 2003.
 Beider A. A dictionary of Jewish surnames from the Russian Empire. — Teaneck: Avotaynu, 1993.
 Guggenheimer E. und H. Etymologisches Lexikon der jüdischen Familiennamen. — München—London—Paris, 1996.
 Lowenstein S. M. The Jewish Cultural Tapestry: International Jewish Folk Traditions. — Oxford: University Press, 2002. — 304 p.
 Приблуда А. С. Фамилии-аббревиатуры евреев // Антропонимика. — М.: Наука, 1970. — С. 138—147.
 Rottenberg D. Finding Our Fathers: A Guidebook to Jewish Genealogy. — Baltimore: Genealogical Publishing Co., 1986. — 401 p.
 Ханания Э. Фамилии в Израиле. — Тель-Авив, 1967.
 Hanks P. Distionary of American Family Names. — Oxford, 2003.
 Унбегаун Б. О.'' Русские фамилии. — М.: Прогресс, 1989. — 443 с.
 
 

 Ссылки 
 Многочисленные примеры фамилий-аббревиатур приведены в статье на эту тему в ивритском Викисловаре .
 Статья «Ashkenazic Family Names Origin and Development» в журнале Еврейского генеалогического общества Южной Невады (см. п.5) 
 Статья «Происхождение еврейских фамилий в Турове», Леонид Смиловицкий (на английском языке опубликована в Journal of Federation of East European Family History Societies, Salt Lake City (USA). Vol. 11, 2003, pp. 29–35.)
 Статья «Proper Names and Family Names Among the Jews of Iraq», профессор Yona Sabar  в Journal of the Babylonian Jewry Heritage Center, No.14, Autumn 2003
 Статья автора «Большого иврит-русско-ивритского словаря» доктора Баруха Подольского «Еврейские фамилии».

Кроме того, многочисленные примеры еврейских фамилий-аббревиатур можно найти в статьях Ч. Джексона (Chuck Jackson) из серии «What’s in a Name?»''', опубликованных в бюллетенях Еврейского генеалогического общества Сент-Луиса. Список доступных выпусков бюллетеня (в формате PDF) находится на еврейской страничке на сайте генеалогического общества Сент-Луиса. Следует, однако, учитывать, что в статьях Ч. Джексона встречаются ошибки и неточности, особенно когда речь идет о еврейских фамилиях (не аббревиатурах), образованных от славянских корней.

Иврит
аббревиатуры
Еврейские фамилии